Cambre (gemeente), een gemeente in Spanje
La Cambre, een hogeschool in België
Cambre (rivier), een rivier in Frankrijk

Personen 
Charel Cambré
Herman Cambré